Cette page contient les pages d'homonymie de Lévesque et Levesque.

Lévesque est un patronyme du nord de la France qui s'écrit avec ou sans accent aigu. Il s'agit d’une variante ancienne de Lévêque, c'est-à-dire « l’évêque ». Il a pour équivalent les patronymes normands Vèque et Vesque (formes déglutinées), occitan Besque et Bisbal, breton Lescop, alsacien-lorrain Bischoff et flamand De Bisschop et Bisschop.

 Andrée Levesque Sioui, poète, enseignante, compositrice et interprète autochtone francophone québecoise ;
 Baron Marc-André Lévesque (1990-), poète québécois ;
 Claude Lévesque (1927-2012), philosophe et écrivain québécois ;
 Dominique Lévesque (1952-2016), acteur, scénariste et humoriste québécois ;
 Donatien Levesque (1842-1908), écrivain et chasseur français ;
 Erik Levesque (1960-), peintre et graveur français ;
 Elyse Levesque (1985-), actrice canadienne ;
 Florian Levesque (1959-2012), artiste et journaliste canadien ;
 François Lévesque (1978-), écrivain et critique de cinéma québécois ;
 Georges-Henri Lévesque (1903-2000), sociologue et dominicain canadien du Québec ;
 Gérard D. Lévesque (1926-1993), homme politique canadien ; 
 Hippolyte Lévesque (1795-1864), auteur dramatique français ;
 Ivan Levesque (1933-2006), peintre et sculpteur français ;
 Jacques Lévesque (1940-), politologue et professeur canadien ;
 Jérôme Levesque (1929-2017), général de brigade et résistant français ;
 Joanna Levesque (1990-), actrice et chanteuse ;
 Joseph Lévesque (1923-1995), agronome, fonctionnaire et homme politique canadien ;
 Laurier Lévesque (1929-2005), homme politique canadien ;
 Louis-Hyacinthe Levesque (1774-1840), chef d'entreprise, maire de Nantes de 1819 à 1830 ;
 Louise Levesque (1703-1745), femme de lettres française ;
 Marcel Lévesque (1877-1962), acteur français ;
 Marie-Christine Lévesque (1958-2020), directrice artistique1, auteur et éditrice québécoise ;
 Marylise Lévesque (1983-), judokate canadienne ;
 Normand Lévesque (19?-), acteur canadien ;
 Patrick Lévesque (1978-), hockeyeur canadien ;
 Paul Levesque (1969-), catcheur américain ; 
 Pierre Levesque (1960-), entraîneur et driver de chevaux de courses ;
 Pierre-Charles Levesque (1736-1812), historien et traducteur français ;
 Raymond Lévesque (1928-2021), auteur-compositeur-interprète canadien ;
  ; 
 Suzanne Lévesque (1943-), animatrice et actrice québécoise ;
 Sylvain Lévesque (1973-), homme politique québécois ;
 Yves Lévesque (1957-), maire de Trois-Rivières ;
 Yvon Lévesque (1940-), homme politique canadien.

Voir aussi 
 Levesque, race de chien disparue
 Julien Latendresse-Levesque (né en 1991), joueur de football canadien
 Octavien de Saint-Gelais dit Lévesque d’Angoulême, poète français (1468-1502).

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme

Patronyme français
Patronyme normand